Ян Янів (Ян Янув; 1888—1952), польський філолог, наукові зацікавлення полягали здебільшого в дослідженні українських текстів 16—17 ст.

Населені пункти та їхні частини

 Янув — гміна в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Янув — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Янув — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Янув — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Янув — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Янув — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Янув — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Янув — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Янув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Янув — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Янув — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Янув — частина села Воля-Вйонзова в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — частина села Водзін-Приватни в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Янув — частина села Острув у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Янув — частина села Венець у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Янув — частина села Славно в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янув — частина села Романувка в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — частина села Козія-Воля в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — частина села Солець-Здруй в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — частина села Сьвінкув у гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Янув — частина села Орпішев у гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Янув — колонія в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Янув — колонія в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янув — осада в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Янув — осада в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Янув — осада в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янув — осада в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Янув — лісова осада в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Янув — лісова осада в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Гміна Янів Підляський (Янув-Подляський) — сільська ґміна у східній Польщі.
 Напшуд Янув — хокейний клуб з міста Катовіце, Польща.
 Янів

Примітки